Heinrich Schmieder ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schmieder (Schauspieler) (1970–2010), deutscher Schauspieler
 Heinrich Eduard Schmieder (1794–1893), deutscher Theologe
 Heinrich Gottlieb Schmieder (1763–1815), deutscher Theaterdichter und Schriftsteller